Bonsal bezeichnet:

folgende Orte:
Bonsal (Ehekirchen), einen Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern, Bayern
Bonsal (North Carolina), eine Gemeinde im County Essex in North Carolina, USA

folgende Gebiete:
Bonsal (Naturreservat), Naturreservat in Montclair (New Jersey), USA

folgende Personen:
Dudley Baldwin Bonsal (1906–1995), US-amerikanischer Bundesrichter
Frank A. Bonsal, US-amerikanischer Jockey und Pferdetrainer
Philip Wilson Bonsal (1903–1995), US-amerikanischer Diplomat
Stephen Bonsal (1865–1951),  US-amerikanischer Kriegsberichterstatter, Historiker, Essayist, Diplomat und Übersetzer

Siehe auch:
Bonsall